Ceratophylloidea är en överfamilj av loppor. Ceratophylloidea ingår i ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Ceratophylloidea 803 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Ceratophylloidea